Saguenay, città del Québec
 Saguenay, fiume del Canada
 Regno di Saguenay  – luogo della mitologia algonchina